Annona peut désigner :
 Annona, une espèce d'arbres tropicaux ;
 Annona, une municipalité du Texas ;
 Annone ou Annona, une divinité romaine qui préside à l'approvisionnement en grains.